Пара Николя Маю / Ловро Зовко — победительница соревнований.

Чемпионы прошлого года — дуэт Крис Гуччоне / Жорж Бастль — не защищали свой титул.

Посев 

  Джонатан Маррей /  Джейми Маррей (Четвертьфинал)
  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана (Полуфинал)

<ol start="3">
 Николя Маю /  Ловро Зовко (Титул)
 Йонатан Эрлих /  Харел Леви ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Soweto Open 2010